Schwarzerborn névvel a következő települések léteznek:
Schwarzenborn (Hessen) – település Hessenben
Schwarzenborn (Eifel) – település Rajna-vidék-Pfalzban